ʿAbd al-Latîf al-Baghdâdî (1162-1231), célèbre médecin, historien et égyptologue arabe ;
 Abou Abdullah al-Rashid al-Baghdadi (1947-2010), djihadiste irakien de l'organisation terroriste État islamique d'Irak, nommé émir et  (2006) ;
 Abou Bakr al-Baghdadi (1971-2019), djihadiste irakien de l'organisation terroriste État islamique en Irak et au Levant, successeur de Abou Abdullah al-Rashid al-Baghdadi, nommé calife de l'État islamique (2014) ;
 Ibn Sa'd al-Baghdadi (784-845), historien et écrivain arabe, aussi appelé Katib ul-Waqidi (« Scribe de Waqidi ») ;
 Ibn Tahir al-Baghdadi (v. 980-1037), mathématicien arabe, juriste Shâfi'ite, théologien Ash'arite et spécialiste des Usūl al-Dīn ;
 Junayd ou Abû l’Qasim al-Junayd al-Baghdadi (?-911), grand maître soufi aussi appelé « Seigneur de la Tribu spirituelle » ;
 Muhammad bin Hasan al-Baghdadi (?-1239), historien de la gastronomie abbasside, écrivain du « Livre des plats » ;
Abu'l-Barakāt Hibat Allah ibn Malkā, 1080-1165, philosophe, médecin et physicien musulman ;
Al-Khatib al-Baghdadi, 1002-1070, érudit et historien musulman.